Hanácká může být:

 v obecném smyslu přídavné jméno od slova Haná, užívané například ve spojení:
 Hanácká kyselka – minerální pramen v Horní Moštěnici a stejnojmenná minerální voda
 Hanácká vodka – značka vodky vyráběné od 50. let 20. století v Prostějově
 označení tradičního hanáckého lidového tance, známého též jako tzv. cófavá